Termensi – abitanti di Termas de Río Hondo
Termensi – abitanti di Terme Vigliatore